Конырбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Конырбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Конырбай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.